

Onomastica
Fernando – variante del nome proprio di persona Ferdinando

Persone
Fernando Henrique Mariano meglio noto solo come Fernando – calciatore brasiliano (n. 1967)
Fernando Pedreira anche come solo Fernando – calciatore brasiliano (n. 1986)
Fernando Reges noto anche come solo Fernando – calciatore brasiliano (n. 1987)
Fernando Martínez Rubio meglio noto solo come Fernando – calciatore spagnolo (n. 1990) 
Fernando Lucas Martins meglio noto solo come Fernando – calciatore brasiliano (n. 1992)
Fernando dos Santos Pedro meglio noto solo come Fernando – calciatore brasiliano (n. 1999)
Fernando meglio noto solo come Fernando – circense belga dal cui circo nascerà il Circo Medrano (n. 1835)

Altro
Fernando – singolo degli ABBA del 1976
Fernando – long drink molto diffuso in Argentina, in particolare nelle province interne, a base di Fernet, Coca Cola e ghiaccio

Pagine correlate
Hernando
Ferdinando (disambigua)

Altri progetti